Es gibt zwei verschiedene Porsche-Rennwagen mit der Bezeichnung Porsche 911 GT3 R:
 einen Rennwagen der Gruppe GT2 auf Basis des Porsche 996 GT3, siehe Porsche 911 GT3 RSR
 einen Rennwagen der Gruppe GT3 auf Basis des Porsche 997 GT3, siehe Porsche 911 GT3 Cup